33 steht für:
 die Zahl 33, siehe Dreiunddreißig
 33 (Jahr)
 33 v. Chr. (Jahr)
 33 (Miguel-Album), Album (2003) von Luis Miguel
 33 (Wanessa-Album), Album (2016) von Wanessa
 33, Song (2002) von Coheed and Cambria
 The 33 (deutscher Titel: 69 Tage Hoffnung), US-amerikanisch-chilenischer Katastrophenfilm
 El 33, öffentlicher TV-Kanal der Televisió de Catalunya in Katalonien, Teil von Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 Alfa Romeo 33, italienisches Auto
 U.S. Highway 33, US-Fernstraße

’33 steht für:
 Jahreszahlen, endend auf …33, insbesondere 1933

+33 steht für:
 Frankreich (Telefonvorwahl)

Siehe auch:

 (33) Polyhymnia
 Treinta y Tres (Stadt)